Kutlovo je lahko:
 Kutlovo, Kragujevac (Srbija)
 Kutlovo, Kuršumlija (Srbija)